Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Cichecki – polski piłkarz
 Damian Cichecki – polski piłkarz
 Józef Cichecki – polski działacz społeczny i samorządowiec